Русское кладбище Кокад (, Русское кладбище в Ницце, , Николаевское кладбище) — русское православное кладбище на западной окраине Ниццы, открытое в 1867 году. Второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа. На кладбище похоронено более 3000 российских подданных и русских эмигрантов.

История 

В 1866 году Российское консульство и состоящий в ведении российского Святейшего синода храм Николая и Александры приобрели участок земли в квартале Кокад на окраине Ниццы. Сюда были перенесены останки соотечественников, похороненных в иных местах. Прежде русских хоронили на городском кладбище Шато, причём неимущих — в общей могиле. Открытие кладбища в 1867 году было ознаменовано повелением императора Александра II именовать его «Николаевским» в память наследника престола цесаревича Николая Александровича, скончавшегося в 1865 году в Ницце. Из-за близости русского кладбища к фортификационным сооружениям береговой обороны, созданным в 1891 году, последние стали называться La batterie Russe («Российская батарея»)

В центре кладбища была воздвигнута часовня Николая Чудотворца, небесного покровителя цесаревича Николая Александровича. Половину средств выделила графиня Анна Толстая (урождённая Хилкова) в память о муже Александре Толстом, скончавшемся в Ницце. Иконостас для часовни в 1911 году пожертвовал Павел фон Дервиз, владелец богатой виллы Вальроз в Ницце. В 1920-е годы она была расширена до размеров небольшой церкви, а внутри была установлена мраморная доска с именами офицеров русской императорской армии, скончавшихся в Ницце между 1921 и 1954 годами.

С момента создания ниццкого Николаевского собора (1912) кладбище было закреплено за ним. 

После перехода в 2011 году Николаевского собора в ведение Московского патриархата кладбище оставалось приходским погостом русских храмов в Ницце — Николаевского собора (Московский патриархат) и Николо-Александровской церкви (Константинопольский патриархат, с 2019 года Румынский патриархат). До конца 2017 года представители РФ трижды не являлись на судебные слушания по вопросу управления кладбищем. 25 февраля 2021 года суд в Ницце признал право собственности на Николо-Александровский храм и кладбище за ACOR-Nice, приняв во внимание тот факт, что эти объекты находятся в распоряжении ACOR с 1927 года. 

Кладбище управляется старостой прихода Николо-Александровской церкви Алексеем Львовичем Оболенским.

Известные имена 
См. также: 

 Адамович, Георгий Викторович (1894—1972) — русский поэт и критик
 Алданов, Марк Александрович (1886—1957) — русский писатель
 Альникин, Николай Васильевич (1898—1987) — донской казак, поэт, инженер-геолог
 Барк, Пётр Львович (1869—1937) — последний министр финансов Российской империи
 Берхман, Георгий Эдуардович (1854—1929) — генерал российской армии, участник Белого движения
 Бехтеев, Сергей Сергеевич (1879—1954) — русский поэт-монархист
 Бобринский, Алексей Александрович (1852—1927) — государственный и общественный деятель
 Воеводский, Степан Аркадьевич (1859—1937) — морской министр, член Государственного Совета
 Волжин, Александр Николаевич (1860—1933) — обер-прокурор Святейшего Синода
 Волконский, Владимир Михайлович (1868—1953) — русский общественный и политический деятель, член Государственной думы от Тамбовской губернии
 Воронов, Сергей Абрамович (1866—1951) — хирург
 Гартман, Борис Егорович (1878—1950) — генерал-майор
 Голенищев, Владимир Семёнович (1856—1947) — учёный-египтолог, один из основателей московского Музея Александра III
 Елена Петровна Сербская (1884—1962) — дочь сербского короля Петра I Карагеоргиевича, жена князя императорской крови Иоанна Константиновича Романова
 Жемчужников, Владимир Михайлович (1830—1884) — русский поэт и государственный деятель, один из создателей Козьмы Пруткова
 Кочубей, Елизавета Васильевна (1821—1897) — княгиня, автор нескольких романсов
 Лазаревский, Владимир Александрович (1897—1953) — журналист
 Малявин, Филипп Андреевич (1869—1940) — художник
 Меллер-Закомельский, Александр Николаевич (1844—1928) — барон, генерал от инфантерии, член Государственного Совета
 Недошивин, Александр Михайлович (1868—1943) — православный священник, эсперантист
 Носик, Борис Михайлович (1931—2015) — писатель и журналист
 Рабенек, Элла Ивановна (1880—1944) — танцовщица
 Раевский, Александр Николаевич (1795—1868) — полковник
 Ренников, Андрей Митрофанович (1882—1957) — русский писатель
 Рокасовский, Платон Иванович (1800—1869) — барон, Финляндский генерал-губернатор
 Романов, Ростислав Александрович (1902—1978) — князь
 Романова, Марина Петровна (1892—1981) — княжна
 Сабанеев, Леонид Леонидович (1881—1968) — музыковед, композитор
 Сазонов, Сергей Дмитриевич (1860—1927) — государственный деятель, министр иностранных дел Российской империи в 1910—1916 гг.
 Свечин, Михаил Андреевич (1876—1969) — генерал, герой русско-японской войны, участник Белого движения
 Смирнов, Владимир Петрович (1875—1934) — предприниматель
 Сибиряков, Александр Михайлович (1849—1933) — золотопромышленник, исследователь Сибири, меценат
 Стремоухов, Пётр Петрович (1865—1951) — государственный и общественный деятель
 Трухачёв, Сергей Михайлович (1879—1942) — офицер Русской императорской армии и генерал Русской армии, первопоходник
 Черячукин, Александр Васильевич (1872—1944) — генерал русской армии
 Шервашидзе, Александр Константинович (1867—1968) — князь, художник
 Щербачёв, Дмитрий Григорьевич (1857—1932) — генерал от инфантерии Русской императорской армии, участник Белого движения
 Юденич, Николай Николаевич (1862—1933) — генерал от инфантерии Русской императорской армии, деятель Белого движения
 Юрьевская, Екатерина, светлейшая княгиня (Долгорукая) (1847—1922) — морганатическая супруга императора Александра II

На мраморных надгробиях знаменитые исторические фамилии — князей Гагариных, Оболенских, Церетели, Волконских.

Примечания

Литература 
 Лазурный берег // Историко-художественный путеводитель. — Монако, 2000.
 Карамышев О. М. Захоронения 2001—2012 годов на Русском кладбище Кокад. — М., 2013. — 16 с.:
 Грезин И. И. Русское кладбище Кокад в Ницце = Cimetière russe de Caucade à Nice. — М.: Старая Басманная, 2012. — 757 с. — (Российский некрополь; вып. 20). ISBN 978-5-904043-65-0

См. также 
 Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (Париж)
 Русское кладбище «Старый замок» (Ментон)
 Кладбище Гран-Жас (Канны)
 Ольшанское кладбище (Прага)

Ссылки 
 Блаженны изгнанные…
 Сайт о кладбище
 Русское кладбище Кокад: фото, описание
 Полное описание всех могил кладбища
 Список захоронений 2001—2012 годов
 Димитриевская родительская суббота в Ницце
 Русское кладбище на Кокад, Ницца

Русские кладбища во Франции
Культовые сооружения Ниццы

Кладбища по алфавиту